Esparta — cidade-estado da Grécia Antiga
Esparta (cidade moderna) — cidade da Grécia atual
Esparta — cidade da Turquia atual, também conhecida como Isparta
Esparta (mitologia) — personagem da mitologia grega
Esparta (Atlántida) — cidade do departamento de Atlántida, Honduras
 Nueva Esparta, estado da Venezuela
 Nueva Esparta (El Salvador)

Ver também 
Sparta

Desambiguações de topônimos